Richardson (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Extrapolació de Richardson, mètode de millora del radi de convergència en seqüències
 Iteració de Richardson, mètode iteratiu per resoldre sistemes d'equacions lineals.
 Biografies:
 Alfred Madeley Richardson (Southend-on-Sea, Essex, Regne Unit, 1868 - 1949), organista i compositor anglès
 Archibald Read Richardson (1881-1954), matemàtic i militar
 Carsten Richardson oficial naval i explorador de l'Àrtic danès de primers del segle XVII
 Colin Richardson, productor, mesclador i enginyer de gravació britànic 
 Dorothy Richardson
 Jason Richardson (1981, Saginaw, Michigan), jugador de bàsquet professional 
 James Richardson (explorador) (Boston, Lincolnshire, 1809 - Ngurutua, Bornu, 1851), explorador anglès
 John Richardson (naturalista) (Dumfries, 1787 — Grasmere, Westmorland, 1865), naturalista, cirurgià i explorador escocès
 Jonathan Richardson (Northallerton, North Yorkshire, 1991), pilot de trial anglès 
 Ken Richardson, pilot de curses automobilístiques anglès que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Kevin Richardson (Newcastle, 1962), futbolista anglès
 Lewis Fry Richardson, (Newcastle upon Tyne, 1881 – 1953), matemàtic anglès autor del mètode d'extrapolació de Richardson i el mètode iteratiu de Richardson
 Miranda Richardson (Southport, Lancashire, 1958), actriu anglesa 
 Natasha Richardson (Londres, 1963 - Nova York, Estats Units, 2009), actriu 
 Owen Willans Richardson (Dewsbury, 1879 - Alton, 1959), físic anglès
 Quentin Richardson (Chicago, Illinois, 1980), jugador de bàsquet 
 Robert Coleman Richardson (Washington DC, 1937), físic i professor universitari estatunidenc
 Roland Richardson (1878-1949), matemàtic canadenc nacionalitzat estatunidenc
 Samuel Richardson (1689 - 1761), escriptor i editor 
 Tony Richardson (Shipley, Yorkshire, 1928 - Los Angeles, EUA, 1991), director de cinema anglès
 William Richardson Linton (Diddington, Huntingdonshire, 1850 - Ashbourne, Derbyshire, 1908), botànic i vicari anglès de la parròquia de Shirley